San José de Guanipa peut désigner :

Toponymes

San José de Guanipa : l'une des vingt-et-une municipalités de l'État d'Anzoátegui ;
 San José de Guanipa : le chef-lieu de la municipalité de San José de Guanipa dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme